Gustavo Toledo (né en 1975), cycliste argentin ;
 , (né en 1989), joueur de football argentin.